Rumbaugh ist der Familienname folgender Personen: 

 James Rumbaugh (* 22. August 1947), ein amerikanischer Informatiker. 
 Susan Savage-Rumbaugh (* 16. August 1946), eine amerikanische Psychologin und Primatologin, bekannt durch Forschung im Bereich der Fähigkeiten der Bonobo.